Moviment d'Alliberament de les Dones (del seu nom en francès Mouvement de Libération des Femmes), moviment feminista històric de França
 MLF també és el codi ISO 4217 del franc malià, antiga moneda de Mali